Occidozyga — рід жаб підродини Occidozyginae родини Dicroglossidae. Має 14 видів.

Розповсюдження 
Рід поширений в Південно-Східній Азії між Східною Індією, Південним Китаєм та Явою.

Види 
 Occidozyga baluensis (Boulenger, 1896)
 Occidozyga berbeza Matsui, Nishikawa, Eto, Hamidy, Hossman & Fukuyama, 2021
 Occidozyga celebensis Smith, 1927
 Occidozyga diminutiva (Taylor, 1922)
 Occidozyga floresiana Mertens, 1927
 Occidozyga laevis (Günther, 1858)
 Occidozyga lima (Gravenhorst, 1829)
 Occidozyga magnapustulosa (Taylor & Elbel, 1958)
 Occidozyga martensii (Peters, 1867)
 Occidozyga semipalmata Smith, 1927
 Occidozyga shiwandashanensis Chen, Peng, Liu, Huang, Liao & Mo, 2022
 Occidozyga sumatrana (Peters, 1877)
 Occidozyga tompotika Iskandar, Arifin, and Rachmanasah, 2011
 Occidozyga vittata (Andersson, 1942)

Примітки 

Dicroglossidae
Роди земноводних